Сирбі () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 Сирбі () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Сирбі.
 Сирбі () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Поду-Туркулуй.
 Сирбі () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Влесінешть.
 Сирбі () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Банка.
 Сирбі () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Нікорешть.
 Сирбі () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Цифешть.
 Сирбі () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Ілія.
 Сирбі () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Будешть.
 Сирбі () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Феркаша.
 Сирбі () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Сиг.
 Сирбі () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Шушань.
 Сирбі () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Хелмеджел.